El término CCM puede hacer referencia a:

Biotecnología 
 Celda de Combustible Microbiana

Organizaciones o empresas 
 La Comisión sobre la Condición de la Mujer, una comisión funcional de la ONU.
 El Centro Cultural de México en Orange County, California.
 La Comisión de Comercio del Mercosur.
 La Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
 La Caja Castilla-La Mancha.

Música 
 Categoría de la Música cristiana contemporánea, (de sus siglas del inglés "Contemporany Christian Music")
 CCM (banda) o Cheetah Chrome Motherfuckers, grupo hardcore punk italiano de la década de 1980.

Sintaxis 
 '''Complemento circunstancial de modo, tipo de complemento circunstancial en la oración sintáctica.